Sintagma utilizzato, in vari momenti della storia locale romana, per designare i seguenti edifici:
Casa dei Crescenzi – Edificio turrito medievale della famiglia Crescenzi in Roma, sito nel Foro Boario.
Castello di Torcrescenza – castello medievale della famiglia Crescenzi, sito sulla via Flaminia e dotato di torri.
Torre della Madama – torre medievale collocata nel rione Sant'Eustachio, in cima alla salita de' Crescenzi; fu poi incorporata nel complesso edilizio di palazzo Madama.